Ton van de Ven (ontwerper) (1944-2015), Nederlands industrieel ontwerper, bekend van de Efteling
 Ton van de Ven (voetballer) (1957), Nederlands voetballer, bekend van Willem II